

Patronymie
 Ernest Calvat (1823-1898) est maire de Grenoble.
 Marcel Calvat (1943-), haut dirigeant sportif français.
 Mélanie Calvat (1831-1904) est une jeune bergère qui fut témoin de l'apparition de la Sainte Vierge Marie à La Salette en Isère.

Autre
'Madame Ernest Calvat', cultivar de rosier.
Homonymie de patronyme